Hampe ist der Familienname folgender Personen:

 Asta Hampe (1907–2003), deutsche Ingenieurin, Volkswirtin und Statistikerin
 August Hampe (1866–1945), deutscher Jurist und Politiker
 Beate Hampe (1968), deutsche Sprachwissenschaftlerin
 Bruno Hampe (1892–1970), deutscher Bauingenieur
 Carl Friedrich Hampe (1772–1848), deutscher Historien- und Architekturmaler
 Erich Hampe (1889–1978), deutscher Generalmajor
 Erhard Hampe (1928–1998), deutscher Bauingenieur und Hochschullehrer 
 Ernst Hampe (1795–1880), deutscher Botaniker
 Ernst Heinrich Wilhelm Hampe (1806 oder 1807 – vor 1862), deutscher Maler
 Felix Hampe (* 1979), deutscher Mykologe
 Guido Hampe (1839–1891), deutscher Landschaftsmaler
 Hans Hampe (1892–1941), deutscher Schauspieldirektor und Theaterregisseur
 Helmut Hampe (1896–1939), deutscher Musiklehrer und Ornithologe
 Henning Franz Hampe (1670–1722), Mitglied des Rats der Stadt Haldensleben und Kämmerer
 Hermann Hampe (1904–1970), deutscher Architekt und Kirchenbaumeister
 Johann Christoph Hampe (1913–1990), deutscher Theologe und Kirchenliederdichter
 Johann Heinrich Hampe (1693–1777), deutscher Mediziner

 Konrad Hampe (1928–2018), deutscher Flötist
 Lothar Hampe (* 1946), deutscher Politiker (CDU)
 Ludwig Hampe (1779–1818), deutscher Arzt
 Manfred J. Hampe (* 1952), deutscher Verfahrenstechniker und Hochschullehrer

 Peter Hampe (* 1940), deutscher Wirtschafts- und Politikwissenschaftler
 Robert Hampe (1879–1940), deutscher Politiker (DNVP)
 Roland Hampe (1908–1981), deutscher Archäologe und Übersetzer
 Theodor Hampe (1866–1933), deutscher Kunst- und Kulturhistoriker